Hye steht für:
 Hye (Hollingstedt), Ortsteil der Gemeinde Hollingstedt (Treene), Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Hye (Rügge), Ortsteil der Gemeinde Rügge, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Hye (Texas), Ort in Texas
 ჲ, einen Buchstaben des georgischen Alphabets

Hye ist der Familienname folgender Personen:
 Abdur Rahman Hye (1919–2008), pakistanischer Architekt
 Anton Hye (1761–1831), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher, Pädagoge und Autor
 Anton Hye von Glunek (1807–1894), österreichischer Jurist und Politiker
 Franz-Heinz Hye (1937–2016), österreichischer Historiker, Direktor des Stadtarchivs Innsbruck

hye steht für:
 Armenische Sprache (ISO-639-3-Code)

HYE steht für:
 healthy-years equivalent

Siehe auch:
 HIE

Abkürzung